Koboeleti (gemeente), een gemeente in de Georgische autonome republiek Adzjarië
 Koboeleti (stad), stad in Georgië en centrum van bovenstaande gemeente